Humason est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Milton Humason (1891-1972), astronome américain.

Astronomie 
Éléments astronomiques découverts par ou nommés d'après Milton Humason :
 , cratère lunaire ;
 (2070) Humason, astéroïde de la ceinture principale ;
 Comète Humason ou C/1960 M1, comète non périodique
  ou C/1961 R1, comète non périodique.

Références